Torkopf steht für:

 Torkopf (Allgäuer Alpen), ein Berg in den Allgäuer Alpen
 Torkopf (Ammergauer Alpen), ein Berg in den Ammergauer Alpen
 Torkopf (Karwendel), ein Berg im Karwendel